Rock House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rock House (Arizona), ID-Nr. 94001489
 Rock House (Alleghany County, North Carolina), ID-Nr. 04000827
 Rock House (Stokes County, North Carolina), ID-Nr. 75001292

Old Rock House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:
 Old Rock House (Alabama), ID-Nr. 06000182
 Old Rock House (Georgia), ID-Nr. 70000841
 Old Rock House (Missouri), ID-Nr. 72000721